Signorini ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Signorini (* 1964), italienischer Autor, Journalist und Fernsehmoderator
 Antonio Signorini (1888–1963), italienischer Mathematiker und Ingenieurwissenschaftler
 Róbson Michael Signorini (* 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Telemaco Signorini (1835–1901), italienischer Maler
 Veronica Signorini (* 1989), italienische Profi-Triathletin